Biston permutaria är en fjärilsart som beskrevs av Schepp. Biston permutaria ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
permutaria